Raquel Kops-Jones e Abigail Spears erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato al Sony Open Tennis 2014.

Il doppio del torneo di tennis The Oaks Club Challenger 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Rika Fujiwara e Hsieh Shu-ying che hanno battuto in finale Irina Falconi e Eva Hrdinová 6–3, 6–7(5–7), [10–4].

Teste di serie 

  Irina Falconi /  Eva Hrdinová (finale)
  Jana Čepelová /  Janette Husárová (semifinali)

  Nikola Fraňková /  Nicola Slater (semifinali) 
  Julia Cohen /  Ilona Kramen' (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

The Oaks Club Challenger 2014